Quissac kan syfta på:
 Quissac, Gard
 Quissac, Lot